1970 Голяма награда на Франция е 20-о за Голямата награда на Франция и шести кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 5 юли 1970 година на пистата Шарад, Клермон Феран, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция